Жулиета Светланова Митева, по-известна като Джулия, е българска попфолк певица.

Биография 
Джулия е родена на 12 май 1989 г. в Белослав. От съвсем малка проявява интерес към музиката и на 9-годишна възраст започва да посещава уроци по народно пеене, солфеж и пиано. Завършва НУФИ „Филип Кутев“ в гр. Котел със специалност Народно пеене. Явява се на прослушване и е избрана за солистка на формация „Звезди“ където пее четири години, като заучава целия им репертоар от народни песни. След това продължава да работи с други оркестри, главно по Черноморието. Практиката дава възможност на младото момиче да развива гласа си, да обогати репертоара си и с лекота да пее песни от различни музикални стилове.

Музикална кариера 
Решителен поврат в кариерата на певицата се оказва приятелството ѝ с Фики Стораро. Двамата се запознават в Китен през 2015 г., в популярно заведение, където тя пее по това време. Фики е силно заинтригуван от визията и таланта на младото момиче. Той е човекът, който я води на прослушване в студиото на „Пайнер“. Жулиета се представя впечатляващо и подписва изпълнителски договор с музикалната компания. В средата на месец септември се появява дебютната песен на младата певица „Искам от теб“.  Втората си песен Джулия представя на концерта за рождения ден на телевизия „Планета“ в зала Арена Армеец – „Ще се върна“.

През лятото на 2016 г. на 1 юни се появява следващият ѝ проект със заглавие „Точка за мен“.

В началото на пролетта на 2017 г. Джулия и Анелия представиха колаборацията си „За мене край си“. На 11 август излиза видеото към дуетната песен с Константин – „Ще ме научиш ли“. След един месец излиза видеото на Джулия към песента „Поздрав за жена ти“, в която участва и Галена. В края на годината излиза видеото „На Дявола жената“.

Първата песен и клип, които представя през 2018 г., е „Твоя бях“. През май излиза видеоклип към песента „Бръммм, колаборация между Анелия и Джулия и оглавяват класацията „Планета Топ 20“ през два поредни месеца – май и юни.  На 31 октомври излиза песента – „Оп-оп“, в която участва и Денис Теофиков.

На 13 май 2019 г. излиза дуета ѝ с Кристиан Кирилов, озаглавен „Ти си“. На 14 юли 2019 г. Джулия и Кристиан Кирилов сключват граждански брак, а на 29 септември същата година се проведе и сватбата им. На 29 ноември 2019 г. излиза втория дует на Джулия със съпруга ѝ Кристиан – Ден и нощ. През 2019 г. певицата взима участие в уеб сериала „Viral“.

На 12 март 2020 г. излиза първата песен на Джулия за 2020 година, озаглавена „Чужда".

Дискография

Други песни извън албуми 
 Искам от теб (2015)
 Ще се върна (2015)
 Точка за мен (2016)
 За мене край си ft. Анелия (2017)
 Поздрав за жена ти ft. Галена (2017)
Ще ме научиш ли ft. Константин (2017)
 На Дявола жената (2017)
 Твоя бях (2018)
 Бръммм – дует с Анелия (2018)
 Оп-оп ft. Денис Теофиков (2018)
 Ти си – дует с Кристиан Кирилов (2019)
 Ден и нощ – дует с Кристиан Кирилов (2019)

Видеоклипове

Награди 
Годишни музикални награди на ТВ „Планета“ и Planeta Official

Източници 

Български попфолк певици
Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“
Родени в Белослав